Bungert är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Bungert
 Wilhelm Bungert

Efternamn